P(i)eter Francis Peters kan verwijzen naar:
Pieter Franciscus Peters sr. (1787-1867), Nederlands schilder
Pieter Franciscus Peters jr. (1818-1903), Nederlands schilder